Панку () — румынская фамилия. Известные носители:

 Панку, Даниэл Габриэл (род. 1977) — румынский футболист.
 Панку, Теодор (в монашестве Филарет; род. 1965) — епископ Православной церкви Украины.